Надія Петрова і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу грали в парі з іншими партнерками. Петрова мала виступити разом з Бетані Маттек-Сендс, але пара знялася до початку першого кола через травму стегна у Маттек-Сендс. Среботнік грала в парі з Квета Пешке, але у чвертьфіналі їх перемогли Кара Блек і Саня Мірза.

Вайлд-кард Мартіна Хінгіс і Сабіне Лісіцкі виграли титул, у фіналі перемігши пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 4–6, 6–4, [10–5]. Для них це був перший титул разом. У чвертьфіналі чемпіонки відіграли 7 матч-болів. Для Лісіцкі це був третій титул в парному розряді за кар'єру, а для Хінгіс - 38-й і 1-й від часу другого повернення в професійний теніс влітку 2013 року.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 

 

Sony Open Tennis - Doubles
Sony Open Tennis 2014